Весси:

 Весси — термин в Германии, до объединения ФРГ и ГДР использовавшийся для обозначения жителей Западного Берлина.
 Весси, Триша (род. 1970) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и монтажёр.